Ivanović je priimek več znanih oseb:

Aleksandar Ivanović (1911—1965), črnogorski pesnik
Aleksandra Ivanović (*1937), srbska operna pevka
 Ana Ivanović (*1987), srbska teniška igralka
 Andrija Ivanović (1805—1880), hrvaški zdravnik
Božidar Ivanović (*1949), srbski šahovski velemojster 
Branislav Ivanović (*1984), srbski nogometaš   
Dragiša Ivanović (1914–2001), črnogorsko-srbski narodni heroj, fizik, profesor in akademik
Đoko Ivanović (1918–?), črnogorski general in pravnik 
Franjo Ivanović (ok. 1705—?), frančiškan, pedagog, teološki pisec in cerkveni upravnik 
Ivan Ivanović (Juan Ivanovic Yutronic), hrvaško-čilski trgovec in izseljenski delavec 
Ivan Stevan (Vane) Ivanović (1913—1999), hrvaški ladjar in publicist (v mladosti športnik) 
Josef Ivanović (*1973), nemški nogometaš
Katarina Ivanović (1817—1882), srbska slikarka
Krsto Ivanović (Cristoforo Ivanovich) (1618—1688), črnogorsko/hrvaško-iltalijanski libretist, pesnik, zgodovinar 
Ljubomir Ivanović (1882—1945), srbski slikar in grafik
Marko Ivanović Moro (1741—1825), hrvaško-kotorski teološki ter zgodovinski pisec in pesnik
Miladin Ivanović (1906–1996), črnogorski general
Oliver Ivanović (1953–2018), srbski politik (na Kosovu)
Petar Ivanović Zanon (ok.1500—1557), dubrovniški lekarnar
Saša Ivanović (*1984), črnogorski nogometaš
Stjepan Ivanović (?—1500)?, dubrovniški slikar
Tina Ivanović (*1973), srbska pevka
Tomo Ivanović (1740—1808), dubrovniški verski pesnik in pisatelj
Vladimir Ivanović (1922—?), hrvaški urbanist in arhitekt
Vladimir Ivanović, črnogorski arhitekt in urbanist?

Glej tudi 

 priimek Ivanovič